Kalász István (1933–2017) római katolikus pap, kanonok, esperes
 Kalász István (1959–) író, műfordító